Schloss Allmendingen steht für:
 Schloss Allmendingen (Schweiz), Schloss in der Gemeinde Allmendingen bei Bern im Schweizer Kanton Bern
 Schloss Allmendingen (Deutschland), Schloss in Allmendingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg